Romanskaja bzw. () Romanskaya steht für:

 Sofja Wassiljewna Woroschilowa-Romanskaja (1886–1969), russisch-sowjetische Astronomin
 (3761) Romanskaya, Asteroid des Hauptgürtels
 Romanskaya (Venuskrater), einen Venuskrater